Ungvary ist der Familienname folgender Personen:

Krisztián Ungváry (* 1969), ungarischer Historiker und Zeitgeschichtler
Tamas Ungvary (* 1936), ungarisch-schwedischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge